Па́рккинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Парккинен, Ласси (1917—1994) — финский конькобежец.
  (род. 1948) — финский писатель.